Erster in der Saison 1973/74 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der FC Bayern München.

Saisonüberblick 
Im Jahr 1974 gelang dem FC Bayern München der dritte Titel in Folge. Dies war der erste Titel-Hattrick in der Geschichte der Bundesliga. Zusätzlich gewannen die Bayern auch als erste deutsche Mannschaft den Europapokal der Landesmeister. Mit Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Georg Schwarzenbeck, Paul Breitner, Uli Hoeneß und Gerd Müller stellte Bayern München zudem einen großen Teil der deutschen Nationalmannschaft, die in diesem Jahr die Weltmeisterschaft gewann. Eine Niederlage erfuhren die Bayern am 12. Spieltag, dem 20. Oktober 1973, als sie in Kaiserslautern nach einer 3:0- und später 4:1-Führung mit 4:7 verloren.
Die Meisterschaft entschied sich am 33. Spieltag, als die Bayern ihr Heimspiel gegen Kickers Offenbach 1:0 gewannen, während die zweitplatzierten Mönchengladbacher Borussen ihrerseits 0:1 bei Fortuna Düsseldorf verloren und die Münchner somit uneinholbar mit drei Punkten Vorsprung in den letzten Spieltag gingen. Jupp Heynckes (der in der Saison mit 17 erzielten Auswärtstreffern einen Rekord in der Bundesliga aufstellte) verschoss in diesem Spiel einen Elfmeter für Mönchengladbach. Damit war die Möglichkeit einer Entscheidung um die Meisterschaft am letzten Spieltag im direkten Duell erloschen, in dem die Bayern in Mönchengladbach antreten mussten. Nach vorherigen Feierlichkeiten verloren die Bayern 0:5. Das Hinspiel hatten sie am 8. Dezember 1973 mit 4:3 gewonnen.

Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Borussia Mönchengladbach als Vize-Meister, Fortuna Düsseldorf auf Platz drei und der 1. FC Köln auf Platz fünf.
Der Vierte Eintracht Frankfurt gewann den DFB-Pokal, daher spielte der Vize-Pokalsieger Hamburger SV anstelle der Eintracht im UEFA-Pokal, da die Frankfurter im Europapokal der Pokalsieger antraten. Das Endspiel wurde wegen der Weltmeisterschaft erst am 17. August ausgetragen. Frankfurt gewann 3:1 nach Verlängerung.

Die Abstiegsfrage wurde am letzten Spieltag beantwortet. Der Wuppertaler SV, der auswärts beim VfB Stuttgart antreten musste, erzielte durch ein Tor von Heinz-Dieter Lömm in der 81. Minute ein 2:2. Dieses Ergebnis reichte, da Fortuna Köln bei den Offenbacher Kickers zeitgleich mit 0:4 verlor.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft FC Bayern München

Schiedsrichter

Einzelnachweise 

1973 74
Fußballsaison 1973/74